USS Louisiana je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Louisiana (1812) 
 USS Louisiana (1861)
 USS Louisiana (BB-19) 
 USS Louisiana (SSBN-743)

Louisiana